Сарыкумак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыкумак — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Сарыкумак — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.